Franciaország
Sand, település Bas-Rhin megyében

 Magyarország
Sand, község Zala megyében

 Norvégia
Sand, település Hedmark megyében
Sand, település Rogaland megyében

Egyéb
Sand, Allan Holdsworth brit gitáros és zeneszerző szólóalbuma
Sand, 1949-es film